Bamboepapegaaiamadine
 Blauwmaskerpapegaaiamadine
 Ceresamadine
 Fijipapegaaiamadine
 Gordelamadine
 Gouldamadine
 Indische papegaaiamadine
 Koningspapegaaiamadine
 Manillapapegaaiamadine
 Maskeramadine
 Mindanaopapegaaiamadine
 Papoeapapegaaiamadine
 Roodkopamadine
 Roodkoppapegaaiamadine
 Rozebekpapegaaiamadine
 Samoapapegaaiamadine
 Spitsstaartamadine
 Tanimbarpapegaaiamadine
 Witoormaskeramadine